Переменная звезда — фантастический роман, написанный Спайдером Робинсоном в 2006 году по 7-страничному синопсису Роберта Хайнлайна 1955 года. В издательской рекламе именовался «последним романом Хайнлайна», публиковался как написанный в соавторстве.

Сюжетная идея 
С. Робинсон в послесловии к книге утверждал, что имевшийся в архиве Хайнлайна синопсис (автор озаглавил его The Stars are a Clock) содержал основную сюжетную идею, но был лишён концовки. Общая сюжетная канва совпадала с романом «Время для звёзд», который, вероятно, и был развитием этой идеи — межзвёздного перелёта с использованием для связи с Землёй телепатических способностей пары близнецов, один из которых отправляется в космос, а второй остаётся дома. Робинсон предложил издателю создать роман на основе произведений Хайнлайна, но не воспроизводя дословно его стиля, а также упоминая темы, табуированные в 1950-е годы в романах для юношества, включая ненормативную лексику и проявления сексуальности.

Содержание 
Действие разворачивается в XXIII веке. Главный герой — 18-летний талантливый музыкант и композитор Джоэль Джонстон, родом с Ганимеда. В колледже на Земле он влюбляется в однокурсницу Джинни Гамильтон, но вскоре выясняется, что она внучка самого богатого человека на Земле. Чтобы разобраться в себе, повзрослеть и обрести цель, друзей, веру в себя, Джоэль присоединяется к экипажу звездолёта «Чарльз Шеффилд», работая на борту фермером (в детстве он имел этот опыт на Ганимеде). Во время полёта астронавты узнают, что Солнце превратилось в сверхновую, уничтожив жизнь на всех планетах, и угрожая остальным колониям. Далее выясняется, что муж Джинни — гениальный учёный-физик — разработал двигатель, позволяющий намного обогнать скорость света, после чего экспериментальный корабль догоняет единственный уцелевший зведолёт, и они благополучно основывают колонию — новый дом человечества. Джоэль с женой — Эвелин, родственницей Джинни, — решает остаться на звездолёте.

Критика 

Роман получил смешанные отзывы критиков. Некоторые рецензенты хвалили стиль, воспроизводящий некоторые существенные черты творчества Хайнлайна, другие критиковали С. Робинсона за легковесность, ошибки и чрезмерную жестокость. Обзор Николаса Уайта завершается следующей сентенцией: «В конце 1955 года Роберт Хайнлайн отложил черновики этой книги и никогда к ним не возвращался. Вероятно, это была правильная идея».

Примечания

Ссылки 
 
 Official Site
 Audio Review at The Science Fiction Book Review Podcast
 Review at SFFWorld.com
 

Романы 2006 года
Фантастические романы на английском языке
Произведения Спайдера Робинсона
Романы на английском языке
Космос в фантастической литературе